Abbes oder Abbès  ist Teil des geografischen Namens von:

 Sidi bel Abbès, Stadt im Nordwesten Algeriens
 Sidi Bel Abbès (Provinz), Provinz (wilaya) im nordwestlichen Algerien

Abbes (Abbès) ist der Familienname folgender Personen:

  Abdel-Kader Abbes (1914–unbekannt), algerisch-französischer Radrennfahrer
 Claude Abbes (1927–2008), französischer Fußballspieler
 Emira Abbes (* 1996), deutsche Curlerin
 Frédéric Abbès, französischer Prähistoriker
 Guillaume Abbes († 1686), französischer Theologe
 Johnny Abbes García (1924–1962), Geheimdienstchef der Dominikanischen Republik
 Nacir Abbes (* 1958), algerischer Tennisspieler
 Radouane Abbes (* 1965), algerischer Fußballspieler
 Walid Ben Abbes (* 1980), tunesischer Volleyballspieler